Niemcy:
 Wahlstorf – dzielnica gminy Gehlsbach w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Ludwigslust-Parchim
 Wahlstorf – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Plön

Zobacz też:
 Wahlsdorf
 Walsdorf